CBN ist eine Abkürzung für:

 Cannabinol
 den US-amerikanischen Fernsehsender Christian Broadcasting Network
 Kubisch kristallines Bornitrid, das als Mehrschichten-Schneidstoff und Hochleistungsschleifmittel für Stahl eingesetzt wird
 die Nigerianische Zentralbank (engl. Central Bank of Nigeria)

CBN ist der Künstlername von

 CBN (Rapper), ein Schweizer Rapper

Abkürzung